Игали — многозначный термин. 
 Игали — село в Гумбетовском районе, Дагестан
 Даниэль Игали — канадский борец-вольник нигерийского происхождения, олимпийский чемпион и чемпион мира